Ки́стер (кю́стер) ( — пономарь,  — дворник, сторож,  — ризничий) — церковнослужитель-завхоз.

История 
В христианстве с древних времён в функции кюстера (пономаря) входило обеспечение порядка в церкви.

У протестантов — смотритель храма, отвечающий за имущество церкви. У кистера хранятся ключи от церковных зданий и священные сосуды. Он открывает и закрывает церковь, зажигает свечи, осуществляет подготовку к литургическим песнопениям, следит за колоколами, ухаживает за алтарём.

У лютеран должность кистера появилась в XVI веке и совмещалась с должностью учителя в сельской школе, а иногда и органиста. В России согласно уставу евангелическо-лютеранской церкви кистеры именуются также служителями церкви и служат по найму, но к духовенству не причисляются.

У католиков обязанности по охране, убранству церкви и подготовкой к различным праздничным и другим церковным церемониям выполняет ризничий. Он избирается или назначается.

В православии церковным хозяйством и имуществом заведует эконом () , церковный староста.

Упоминание в литературе 
 За кружкой пива мой мечтатель
 Открылся кистеру душой
 И говорит: "Нельзя ль, приятель,
 Тебе досужною порой
 Свести меня в подвал могильный,
 Костями праздными обильный,
 И между тем один скелет
 Помочь мне вынести на свет? …
 Пушкин А. С. «Послание Дельвигу».

Примечания 

Церковнослужители
Протестантизм
Лютеранство